Владимир Борисович Беренштейн (7 ноября 1927 — 1993) — советский кинорежиссёр и сценарист. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1991).

Биография 
Владимир Беренштейн родился 7 ноября 1927 года в Каменце-Подольском (Украинская ССР). В 1950 году закончил экономический факультет ВГИКа, а в 1965 году — режиссёрский факультет (мастерская Якова Сегеля). 

С 1949 года работал администратором Московской студии кинохроники, с 1950 года — директор фильмов. Участвовал в создании таких картин как  «Олеко Дундич» (1958) и «Майские звезды» (1959). В 1960 году стал режиссёром киностудии имени М. Горького. Являлся соавтором сценариев своих фильмов.

Награды 
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (17.06.1991).

Фильмография

Литература 
 Справочник Союза кинематографистов СССР / Сост. Г. Мирнова. - М., БПСК, 1981.

Ссылки 
 На сайте «Кино - театр»
 Энциклопедия КМ.РУ. Владимир Беренштейн
 КиноПоиск. Владимир Беренштейн

Выпускники ВГИКа